Мора́лии (, ) — условное обозначение сборника, состоящего из 78 литературных, философских и публицистических сочинений Плутарха. В сборник по традиции, идущей с XVI века, включаются также сочинения, авторство которых Плутарху не принадлежит (5 трудов) или оспаривается.

Общая характеристика 
Единственная рукопись, в которой сохранились все 78 сочинений, входящих в сборник, датируется началом XIV века.

Некоторое отношение к истории имеют и описания странных обычаев римлян и греков, заимствованные Плутархом у Варрона, Аристотеля и других, а также несколько риторических опытов об афинянах, Александре Великом, римлянах. Философские сочинения Плутарха называются обыкновенно «моральными» (); есть между ними, однако, и трактаты религиозные, политические, литературные и естественноисторические. По форме между этими трактатами преобладают диалоги. Мы имеем здесь, прежде всего, ряд сочинений, в которых даются педагогические указания и советы молодым людям, приступающим к занятию философскими науками.

Далее, несколько сочинений посвящено объяснению трудных мест в диалогах Платона и полемике со стоиками и эпикурейцами. Диалог «Против Колота» многочисленными своими выдержками из Гераклита, Демокрита, Парменида, Эмпедокла и эпикурейцев весьма важен для истории греческой философии. Специально этике посвящено Плутархом около 20 сочинений, являющихся в большинстве случаев как бы проповедями, в которых автор старается «научить добродетели» множеством примеров из жизни и цитат из поэтов. Они схожи с некоторыми сочинениями Сенеки.

На определённые случаи написаны Плутархом три «утешительные речи» (): одна к собственной его жене по случаю смерти дочери, другая к изгнанному из родины другу, третья к отцу, потерявшему сына. Мораль у Плутарха всегда тесно связывается с религией; он стремится к очищению веры и культа и к согласованию их с философией. Плутарх восставал против суеверий, а также и против атеизма эпикурейцев и прагматического рационализма евгемеристов.

Собственная его религиозная система составлена из демонологии, мантики и аллегорического объяснения мифов. Очень глубок по мысли и богат содержанием диалог «О позднем наказании безбожника», подобно «Политии» Платона оканчивающийся фантастическим изображением загробного мира. К теософическим сочинениям Плутарха относится также диалог «О демонионе Сократа». Из естественноисторических сочинений Плутарха наиболее значителен диалог «О видимом на диске луны лице», в котором сохранены любопытные известия о предшественнике Коперника, астрономе Аристархе Самосском.

Характерны для Плутарха его сочинения о животных, в душевную жизнь которых он пытается проникнуть; он сильно восстает против мучения людьми животных. Плутарх был врагом эпикурейского принципа «» («живи в тиши») и настаивал на необходимости общественно-политической деятельности. На эту тему им написано несколько рассуждений, многие из которых вызваны случайными поводами.

Основой государства Плутарх считал семью, восхвалению которой посвящены им особые сочинения; из них особенно выдаются «». Плутарху принадлежат также комментарии к Гесиоду, Арату и Никандру, дошедшие до нас в отрывках, критическая статья о Геродоте, сравнение Аристофана с Менандром.

Более всего отразилась личность Плутарха в его «Застольных беседах» (), в 9 книгах, содержащих диалоги о самых разнообразных предметах: об удобоваримости пищи, о воздержании евреев от свинины, вопрос о том, что было раньше, курица или яйцо, проблема количества муз, дискуссия о видах танцев и т. д. Эти диалоги пересыпаны обильными цитатами из античной литературы. К «Застольным беседам» примыкает «Пир семи мудрецов».
 
Диалог Псевдо-Плутарха «О музыке» (, № 78), написанный в русле традиции аристоксеников,— ценный памятник античной музыкальной историографии. Кроме этого диалога, не принадлежащими Плутарху в «Моралиях» считаются сочинения «Истории греков и римлян в параллельном изложении» (, № 22), «О судьбе» (№ 45), «Биографии 10 ораторов» (, № 58) и «О мнениях философов» (, № 61).

Плутарх — характерный представитель лучших сторон эллинского миросозерцания; его отличительные свойства — добродушная искренность, нравственная теплота, спокойная умеренность в суждениях, оптимистичный взгляд на вещи. Жалкое положение современной ему Эллады отразилось, однако, и на нём: он далек от свободолюбивых мечтаний и горячего стремления вперёд, консервативен во всех своих воззрениях, обо всем судит с односторонней этической точки зрения и ни в чём даже и не старается пролагать новых путей.

Содержание сборника «Моралии» 
Примечание. В нижеследующей таблице труды Плутарха расположены не в алфавитном порядке, а в порядке томов, изданных Этьеном. Диапазон страниц Этьена в границах тома (указан в таблице римской цифрой) см. в разделе "Английские переводы"

Издания и переводы 
«Моралии» были впервые изданы на языке оригинала раньше «Сравнительных жизнеописаний»: в 1509 году их издал Альд Мануций в Венеции. Редактором первого издания «Моралий» был греческий гуманист  при содействии Эразма Роттердамского и Джироламо Алеандро. Венецианские издания «Сравнительных жизнеописаний» и «Моралий» несколько десятилетий считались стандартными, хотя многие  (исправления) были пересмотрены на основе изучения других рукописей. В 1542 году в Базеле был напечатан скорректированный текст «Моралий». Продолжали совершенствовавться и латинские переводы, пришедшие на замену переводам итальянским гуманистов. Большой популярностью пользовались переводы «Сравнительных жизнеописаний» и «Моралий» на латинский язык Вильгельма Гольцмана (1561 и 1570). Почти одновременно с Гольцманом Герман Крузерий опубликовал в Базеле собственные переводы сочинений Плутарха на латинский язык, отличающиеся попыткой передачи стилистических особенностей текстов греческого автора. В 1572 году Анри Этьенн опубликовал в Женеве полное греческое издание сочинений Плутарха с разбивкой «Моралий» на листы и параграфы, ставшей общепринятой. Этьенн сделал также много эмендаций и перечислил основные варианты прочтения на основе самостоятельного изучения рукописей. Издание Этьенна оказалось очень удачным и неоднократно переиздавалось. Лишь в конце XVIII века некоторого прогресса в реконструкции текста Плутарха добились филологи , , Иоганн Якоб Рейске и Даниэль Альберт Виттенбах, чьи издания всё же были основаны на тексте Этьенна.

Издание А. Этьенна (1572, оригинал с латинским переводом) 
 vol. I
 vol. II
 vol. III
 vol. IV
 vol. V
 vol. VI
 vol. VII
 vol. VIII
 vol. IX
 vol. X
 vol. XI
 vol. XII
 vol. XIII
 vol. XIV
 vol. XV (Фрагментарные тексты и Указатели)

Издание 1888 (оригинал) 
 Vol. I
 Vol. II
 Vol. III
 Vol. IV
 Vol. V
 Vol. VI
 Vol. VII

Издание Teubner (оригинал) 
Серия "Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana. Scriptores Graeci". Lipsiae, 1929-2001.
 I Recensuerunt et emendaverunt W.R. Paton et I. Wegehaupt (1929; R 1993)
 II ed. Berthold Häsler (R 1971, R 1978)
 III ed. William Roger Paton et Max Pohlenz (1929; R 1960; R 1972) 
 IV Quaestiones convivales; Amatorius; Amatoriae narrationes / rec. et emendavit C. Hubert.(1938; R 1971)
 V.1 (49-54) (1958; R 2001)
 V.2 (55-58) ed. Berthold Häsler (1958; R 1971; R 1978)
 V.3 (59-61) ed. C. Hubert et al. (1955; R 1960; R 2001)
 VI.1 (62-69) Aqua an ignis utilior; De sollertia animalium etc. / rec. et emendю C. Hubert; additamentum ad editionem correctiorem collegit H. Drexler (1959)
 VI.2 (70-75) Libri contra Stoicos scripti. Libri contra Epicureos scripti etc. (1952; R 2001)
 VI.3 (76-78) De musica; De libidine et aegritudine; Parsne an facultas animisit vita passiva / rec. et emend. C. Ziegler et M. Pohlenz (1953; 2te Aufl. 1959; 3te Aufl. 1966)
 VII Indices / recensuit et emendavit F.H. Sandbach (1967)

Английские переводы 
В серии «Loeb classical library» Моралии изданы в 16 томах в 1927-1936, репринт 1986-1991. Разбиение на тома соответствует традиционному изданию Плутарха Анри Этьенна (Henricus Stephanus) 1572 года. В скобках указаны сс. по этому изданию:
 Vol. I (1a-86a)
 Vol. II (86b-171f)
 Vol. III (172a-263c)
 Vol. IV (263d -351b)
 Vol. V (351c-438e)
 Vol. VI (439a-523b)
 Vol. VII (523c-612b)
 Vol. VIII (612b-697c)
 Vol. IX (697c-771e)
 Vol. X (771e-854d)
 Vol. XI (854e-874c, 911c -919f)
 Vol. XII (920a-999b)
 Vol. XIII. Part 1 (999c-1032f)
 Vol. XIII. Part 2 (1033a-1086b)
 Vol. XIV (1086c-1147a)
 Vol. XV (фрагменты, отсутствующие у Этьенна)
 Индекс ко всему 15-томному изданию О'Нейла

Французские переводы 
В серии «Collection Budé» (издательства «Belles Lettres») сочинения из сборника «Моралии» публикуются с 1972 как Oeuvres morales (на 2016 всего издано 22 тома; последний известный том датируется 2012, издание продолжается). Традиционные номера указаны в скобках:
 Tome I, 1re partie: Introduction générale. Traités 1-2: (1) De l'éducation des enfants. (2) Comment lire les poètes. Introduction générale par R. Flacelière et J. Irigoin. Texte établi et traduit par A. Philippon et J. Sirinelli. 2e tirage 2003. CCCXXIV, 258 p.
 Tome I, 2e partie: Traités 3-9. (3) Comment écouter. (4) Moyens de distinguer le flatteur d’avec l’ami. (5) Comment s’apercevoir qu’on progresse dans la vertu. (6) Comment tirer profit de ses ennemis. (7) De la pluralité d’amis. (8) De la fortune. (9) De la vertu et du vice. Texte établi et traduit par R. Klaerr, A. Philippon et J. Sirinelli. 2e tirage 2003. 501 p.
 Tome II: Traités 10-14: (10) Consolation à Apollonios. (11) Préceptes de santé. (12) Préceptes de mariage. (13) Le Banquet des sept Sages. (14) De la superstition. Texte établi et traduit par J. Defradas, J. Hani et R. Klaerr. 2e tirage 2003. XI, 546 p.
 Tome III: Traités 15-16: (15) Apophtegmes de rois et de généraux. (16) Apophtegmes laconiens. Texte établi et traduit par F. Fuhrmann. 2e tirage 2003. 564 p.
 Tome IV: Traités 17-19: (19) Conduites méritoires des femmes. (20) Étiologies romaines. (21) Étiologies grecques. (22) Parallèles mineurs. Texte établi et traduit par J. Boulogne. 2e tirage 2002. XIV, 466 p.
 Tome V, 1re partie: Traités 20-22: (23) La fortune des Romains. (24) La fortune ou la vertu d’Alexandre. (25) La gloire des Athéniens. Texte établi et traduit par F. Frazier et C. Froidefond. 2e tirage 2003. 356 p.
 Tome V, 2e partie: Traité 23: (26) Isis et Osiris. Texte établi et traduit par C. Froidefond. 2e tirage revu et corrigé 2003. 437 p.
 Tome VI: Traités 24-26: (27-29) Dialogues pythiques. Texte établi et traduit par R. Flacelière. 2e tirage 2003. XIII, 336 p.
 Tome VII, 1re partie: Traités 27-36: (30) La Vertu peut-elle s'enseigner? (31) De la vertu morale. (32) Du contrôle de la colère. (33) De la tranquillité de l'âme. (34) De l'amour fraternel. (35) De l'amour de la progéniture et autres traités. Texte établi et traduit par J. Dumortier. 2003. XII, 553 pp.
 Tome VII, 2e partie: Traités 37-41: (40) De l’amour des richesses. (41) De la fausse honte. (42) De l’envie et de la haine. (43) Comment se louer soi-même sans exciter l’envie. (44) Sur les délais de la justice divine. Texte établi et traduit par R. Klaerr et Y. Vernière. 2e tirage 2003. XIII, 350 p.
 Tome VIII: Traités 42-45. (45) Du destin. (46) Le Démon de Socrate. (47) De l’exil. (48) Consolation à sa femme. Texte établi et traduit par J. Hani. 2e tirage 2003. 384 p.
 Tome IX, 1ere partie: Traité 46: (49.1) Propos de Table (Livres I—III). Texte établi et traduit par Fr. Fuhrmann. 2e tirage 2003. XXXVI, 318 p.
 Tome IX, 2e partie: Traité 46: (49.2) Propos de Table (Livres IV—VI). Texte établi et traduit par Fr. Fuhrmann.
 Tome IX, 3ème partie: Traité 46: (49.3) Propos de Table (Livres VII—IX). Texte établi et traduit par F. Frazier et J. Sirinelli. 2e tirage 2003. 440 p.
 Tome X: Traités 47-48: (50) Dialogue sur l’amour. (51) Histoires d’amour. Texte établi et traduit par R. Flacelière et M. Cuvigny. 2e tirage 2003. 243 p.
 Tome XI, 1ere partie. Traités 49-51: (52) Le Philosophe doit surtout s’entretenir avec les grands. (53) A un chef mal éduqué. (54) Si la politique est l’affaire des vieillards. Texte établi et traduit par M. Cuvigny. 2e tirage 2003. 212 p.
 Tome XI, 2e partie. Traités 52-53: (55) Préceptes politiques. (56) Sur la monarchie, la démocratie et l’oligarchie. Texte établi et traduit par J.-Cl. Carrière et M. Cuvigny. 2e tirage 2003. 318 p.
 Tome XII, 1re partie: Traités 54-57: (57) Il ne faut pas s’endetter. (58) Vies des dix orateurs. (59) Comparaison d’Aristophane et de Ménandre. (60) De la malignité d’Hérodote. Texte établi et traduit par M. Cuvigny et G. Lachenaud. 2e tirage 2003. 403 p.
 Tome XII, 2e partie: Traité 58: (61) Opinions des philosophes. Texte établi et traduit par G. Lachenaud. 2e tirage 2003. 474 p.
 Tome XIV, 1ère partie: Traité 63: (66-67) L'intelligence des animaux. Texte établi et traduit par Jean Bouffartigue. 2012. LXIII, 272 p.
 Tome XV, 1ère partie. Traités 70-71: (72) Sur les contradictions stoïciennes. (73) Synopsis du traité «Que les Stoïciens tiennent des propos plus paradoxaux que les poètes». Texte établi par Michel Casevitz, traduit et commenté par Daniel Babut. 2004. 471 p.
 Tome XV, 2e partie: Traité 72: (74) Sur les notions communes, contre les Stoïciens. Texte établi par M. Casevitz, traduit et commenté par D. Babut. 2002. 464 p.

Русские переводы 
 Плутарх. Сочинения. / Сост. С. С. Аверинцева, вступ. ст. А. Ф. Лосева, комм. А. А. Столярова. (Серия «Библиотека античной литературы. Греция»). М., Худож. лит. 1983. 704 стр. 50000 экз. = Плутарх 1983
 Плутарх. Застольные беседы. / Пер. и прим. Я. М. Боровского, М. Н. Ботвинника, Н. В. Брагинской, М. Л. Гаспарова, прим. И. И. Ковалевой, О. Л. Левинской. Ст. Я. М. Боровского. Отв.ред. Я. М. Боровский, М. Л. Гаспаров. (Серия «Литературные памятники»). Л., Наука. 1990. 592 стр. 100000 экз. = Плутарх 1990
 Плутарх. Исида и Осирис. / Сост. С. И. Еремеева. (Серия «Вершины мистической философии»). Киев, Уцимм-Пресс. 1996. 256 стр. = Плутарх 1996
 Плутарх. Сочинения. / Пер. Т. Г. Сидаша. (Серия «ακμη»). СПб, Издательство СПбГУ. 2008. 384 стр. = Плутарх 2008
 Переиздание ряда русских переводов «Моралий» Плутарха вышло в 1999 году в издательстве «ЭКСМО-Пресс» (тираж 10000 экэ., 1120 страниц), в серии «Антология мысли» со вступ. ст. А. Ф. Лосева и комментариями Я. М. Боровского, М. Н. Ботвинника, Н. В. Брагинской, М. Л. Гаспарова, И. И. Ковалевой, О. Л. Левинской. ISBN 5-04-002656-0 (ЭКСМО-Пресс), ISBN 966-03-0588-5 (Фолио).
 Из некоторых сочинений переведены лишь небольшие отрывки в изданиях: С. Я. Лурье «Демокрит», Л., 1970 (в таблице: Демокрит 1970); «Фрагменты ранних греческих философов» (пер. А. В. Лебедева, ч.1, М., 1989, в таблице: ФРГФ 1989) и «Фрагменты ранних стоиков» (пер. А. А. Столярова, приведены данные по ч. 1, М., 1998, в таблице: ФРС).

Примечания

Ссылки 
 Указатель доступных в сети английских переводов «Моралий»
 Полный английский перевод 1878 года (PDF)

Литература 
 Blank D. Plutarch and the sophistry of 'noble lineage' // Fakes and forgers of Classical literature, ed. J. Martínez. Madrid: Ediciones Clásicas, 2011, pp. 33–60.

Литературные произведения Древней Греции
Теория музыки